|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Bad Laasphe
 Liste der Naturdenkmäler in Bad Laasphe

Weblinks 

!